HiDownload — условно-бесплатный менеджер закачек для загрузки файлов из Интернета или локальной сети способный закачивать файлы по протоколам HTTP, FTP, RTSP, MMS, PNM, MMST и MMSU с максимальной скоростью, разработанный командой программистов «StreamingStar Technology Inc.».

Возможности 
 Поддержка протоколов — HTTP, FTP, RTSP, MMS, PNM, MMST и MMSU.
 Поддержка потокового аудио — RA, RM и Apple Quicktime Streaming.
 Одновременная загрузка файлов в несколько потоков.
 Возможность работать через прокси.
 Имеет встроенный просмотрщик и распаковщик ZIP-архивов с возможностью скачивания только выбранных файлов из них.
 Возобновление загрузки файла с последнего места его разрыва.
 Планировщик заданий.
 Поддержка стандартных протоколов, которые используются для передачи потокового видео.
 Возможность записи потоков в форматах Windows Media, RealVideo и Apple Quicktime.
 Интеграция в популярные браузеры.
 Гибкая настройка автовыключения компьютера.
 Установка каталога для сохранения скачанных файлов (настройка категорий).
 Подкастинг.
 Поддержка p2p сетей.
 Удобный и гибко настраиваемый анализатор трафика для захвата установленных типов файлов в браузере.

См. также 
 Менеджер закачек

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Утилиты
Менеджеры загрузок
Shareware
Программное обеспечение для Windows